Gierowski ist der Familienname folgender Personen: 

Józef Andrzej Gierowski (1922–2006), polnischer Historiker
Stefan Gierowski (* 1925), polnischer Maler